Николаи (значения):
* Николаи — российский баронский род:
 Николаи, Александр Павлович (1821—1899) — государственный деятель Российской империи.
 Николаи, Андрей Львович фон (1737—1820) — поэт, библиотекарь и педагог, учитель логики великого князя Павла Петровича.
 Николаи, Леонтий Павлович (1820—1891) — русский генерал, участник Кавказской войны.
 Николаи, Николай Павлович (1818—1869) — русский дипломат, тайный советник.
 
Другие носители фамилии
 Николаи, Вальтер (1873—1947) — немецкий военный деятель, полковник.
 Николаи, Виллем (1829—1896) — нидерландский органист, дирижёр, музыкальный педагог и композитор.
 Николаи, Владимир Николаевич (1897—1971) — режиссёр, киносценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР (1959).
 Николаи, Гельмут (1895—1955) — немецкий юрист.
 Николаи, Георг Фридрих (1874—1964) — немецкий врач, физиолог, пацифист и эмигрант.
 Николаи, Евгений Леопольдович (1880—1950) — математик, специалист по теоретической механике.
 Николаи, Елена (1905—1993) — болгарская оперная певица.
 Николаи, Кристоф Фридрих (1733—1811) — немецкий писатель, журналист, критик и издатель.
 Николаи, Леопольд Фёдорович (1844—1908) — учёный, мостостроитель, профессор Петербургского института инженеров путей сообщения.
 Николаи, Михаэль (род. 1956) — бывший немецкий гимнаст.
 Николаи, Отто — немецкий композитор и дирижёр.
 Николаи, Отто Фёдорович (1855—1888) — горный инженер, управляющий Омутнинским заводом Вятской губернии.
 Николаи, Раньеро (1893—1958) — итальянский поэт, прозаик, чемпион Олимпийских игр 1920.
 Николаи, Робер — французский лингвист, профессор, преподаватель Университета Софии Антиполис в Ницце.
 Николаи, Филипп (1556—1608) — немецкий лютеранский богослов, поэт и композитор.

 Другое 
 Николаи — крупный древний ударный кратер в юго-восточной материковой области видимой стороны Луны.